Il singolare del torneo di tennis Slovak Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Navarro che ha battuto in finale Teodor-Dacian Craciun 6-2, 7-64.

Teste di serie

 Gorka Fraile (primo turno)
 Werner Eschauer (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Iván Navarro (Campione)

 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Jan Mertl (primo turno)
 Marcel Granollers (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Challenger 2006